Kathrein steht für:
 eine Variante des Vornamens Katharina
 Kathreinstag (25. November), Gedenktag der Katharina von Alexandrien
 Kathrein-Werke, deutscher Elektronikhersteller
 Kathrein Privatbank, ein österreichisches Kreditinstitut, 1924 gegründet von Karl Kathrein

Personen:

 Karin Kathrein (* 1938), österreichische Kulturjournalistin
 Satyam S. Kathrein, deutscher Reiki-Meister und Buchautor
 Theodor von Kathrein (1842–1916), österreichischer Politiker (Konservative Partei), Landeshauptmann von Tirol
 Werner Kathrein (* 1953), deutscher Geistlicher und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Sankt Kathrein
 Cathrein
 Kathreiner